6-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1997 році. Титул чемпіона Росії вп'яте здобув футбольний клуб Спартак.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Москва) взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Росії 1997—1998.
2. З клубу КАМАЗ було знято 6 очок через невчасну виплату коштів за трансфер.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1997 у Росії
Росія